O Raça Rugby Ribeirão é uma agremiação esportiva brasileira fundada em 1992 e que pratica o Rugby Union. O clube é da cidade de Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo, Brasil.

História 
O Raça Rugby Ribeirão (RRR) foi fundado em 1992 por três alunos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP): Daniel Guimarães Tiezzi, Alessandro do Val Vilela e Paulo Cordeiro. O time cresceu na universidade e hoje integram a equipe jogadores de toda a cidade vinculados ou não à Universidade.

A equipe de universitários participou por vários anos as disputas do INTERUSP, competição que envolve os diversos departamentos da instituição de ensino, e dos torneios de Rugby Sevens do estado de São Paulo até a formação do clube, em 2000.

Com a criação do clube, foi aberta a participação de atletas que não faziam parte da Faculdade de Medicina e foi criada uma equipe juvenil. A equipe começou a disputar as competições promovidas pela Liga Paulista de Rugby (LIPAR) e da Federação Paulista de Rugby (FPR).

Títulos 
 Categoria Adulto Mascuino
  Campeonato Paulista de Rugby do Interior campeão 2 vezes (2005 e 2007)
  Campeonato Paulista de Rugby Série B vice-campeão 2 vezes (2008 e 2009)

Jogadores

Referências

Ligações externas 
 

Times de rugby de São Paulo
Esporte de Ribeirão Preto